Puck Pieterse (Amersfoort, 13 mei 2002) is een Nederlandse veldrijdster en mountainbikester. Pieterse werd in 2019 Nederlands en Europees kampioen veldrijden bij de junioren en in 2020 werd ze Europees kampioen veldrijden in de U23-categorie. In januari 2022 werd ze wereldkampioen bij de beloften in het Amerikaanse Fayetteville en in november van datzelfde jaar werd ze voor de tweede maal Europees kampioen bij de beloften. Sinds 1 maart 2020 rijdt zij bij Ciclismo Mundial, dat later verder ging als Fenix-Deceuninck.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel jeugd

N.B. Puck Pieterse besloot in het seizoen 2022-2023, vanaf de Nederlandse kampioenschappen uit te komen in de elite categorie en verloor zodoende twee wedstrijden voor het einde van de wereldbekercyclus haar leiderstrui. Ook op de wereldkampioenschappen zou ze deelnemen in de elite categorie.

Podiumplaatsen jeugd

Mountainbiken

Wegwielrennen

Uitslagen in voornaamste wedstrijden

Ploegen 
 2023 –  Fenix-Deceuninck

Externe links 
 
 
 

Nederlands veldrijder
Nederlands mountainbiker